Astronomia:
 Adrastea (satèl·lit), satèl·lit de Júpiter
 (239) Adrastea, asteroide
 Mitologia grega:
 Adrastea (nimfa), nimfa que va criar a Zeus
 Adrastea (deessa), divinitat filla de la nit
 Òpera:
 Adrastea (Preu), òpera, de Friedrich Preu